Anton Menger (1841–1906), Oostenrijks econoom en broer van Carl Menger
 Carl Menger (1840–1921), econoom, grondlegger van de "Oostenrijkse school"
 Karl Menger (1902–1985), Oostenrijks-Amerikaans wiskundige, naamgever van de Spons van Menger
 Howard Menger (1922–2009), Amerikaans auteur van onder andere From Outer Space To You
 Johan Philip Mathias Menger (1845-1912), Nederlands medaille- en muntontwerper
 Truus Menger-Oversteegen (1923-2016) Nederlands beeldhouwer en schilder

Objecten 
 Spons van Menger, een fractale kromme in de wiskunde